Concordia eller Concórdia kan syfta på:

 Concordia – en gudinna i romersk mytologi
 Concordia (helgon) – ett helgon
 58 Concordia – en asteroid
 Costa Concordia – ett kryssningsfartyg som förliste vid italienska kusten i januari 2012

Sällskap, organisationer, institutioner, bolag
 Concordia Catholica – en förening i Stockholm, grundad 1895
 Concordia (sällskap) – en förening i Örebro, grundat 1862
 Concordia University – ett universitet i Kanada
 Concordia University, Seward – en kristen högskola Sewardi USA
 Concordia University System – en sammanslutning av universitet och colleges i USA
 Concordia Seminary – ett teologiskt seminarium i USA
 Concordia bus – ett tidigare namn på bussbolaget Nobina
 1. SV Concordia Delitzsch – en handbollsklubb från Tyskland
 Concordia (försäkringsbolag) – ett tyskt försäkringsbolag
 Internationalis Condordia – internationellt sällskap för studier och korrespondens, grundat 1894 av professor Émile Lombard, verksamt fram till 1914.

Geografi

Argentina 

 Departamento de Concordia, kommun, Entre Ríos, 
 Concordia, Argentina, kommunhuvudort, Entre Ríos,

Brasilien 

 Concórdia (kommun), Santa Catarina, 
 Concórdia (ort), Santa Catarina,

Colombia 

 Guacarí (ort), Valle del Cauca, 
 Concordia (kommun i Colombia, Magdalena, lat 10,23, long -74,78), 
 Concordia (ort i Colombia, Magdalena, lat 9,84, long -74,46), 
 Concordia (kommun i Colombia, Antioquia, lat 6,08, long -75,92), 
 Concordia (ort i Colombia, Antioquia, lat 6,05, long -75,91), 
 Puerto Concordia (ort), Meta,

Honduras 

 Concordia (kommun i Honduras, Departamento de Olancho, lat 14,67, long -86,65), 
 Concordia (ort i Honduras, Departamento de Olancho, lat 14,62, long -86,65),

Italien 

 Concordia sulla Secchia, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Modena, 
 Concordia Sagittaria, kommunhuvudort, Veneto, Provincia di Venezia,

Mexiko 

 Concordia (kommun i Mexiko, Sinaloa, lat 23,36, long -106,00), 
 Concordia, Sinaloa, 
 Concordia, Coahuila, San Pedro,

USA 

 Concordia, Kansas, countyhuvudort, Cloud County, 
 Concordia, Missouri – en stad
 Concordia Parish – ett administrativt område i Louisiana

Se även
 La Concordia – flera
 Concord – flera
 Concorde (olika betydelser) – flera